Csehország
 Česká Třebová, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Dlouhá Třebová, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Hylváty (korábban Krátká Třebová), Ústí nad Orlicí településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Moravská Třebová, település a Svitavyi járásban